Чапаевский — название населённых пунктов:

Беларусь 
 Чапаевский — посёлок в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Чапаевский — посёлок в Лельчицком районе Гомельской области.

Россия 
 Чапаевский — посёлок в Солонешенском районе Алтайского края, упразднён в 2009 году.
 Чапаевский — посёлок в Куюргазинском районе Башкортостана, в 2006 г. включен в состав села Новомурапталово.
 Чапаевский — посёлок в Грайворонском районе Белгородской области.
 Чапаевский — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Чапаевский — поселок в Сакмарском районе Оренбургской области.
 Чапаевский — посёлок в Красноармейском районе Самарской области.
 Чапаевский — хутор в Перелюбском районе Саратовской области.
 Чапаевский — посёлок в Пугачёвском районе Саратовской области.
 Чапаевский — упразднённый в 1967 году хутор в Арзгирском районе Ставропольского края.
 Чапаевский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.

См. также 
 Чапаевский переулок
 Чапаевский район
 Чапаевский парк
 Чапаевский сельский совет
 Чапаевский завод по уничтожению химического оружия
 Чапаев (значения)
 Чапаева
 Чапаевка
 Чапаево
 Чапаевск
 Чапаевское